BE (oznaczenie kodowe Belgii według ISO 3166-1 w wersji dwuliterowej alfa-2)
 BE - Brytyjska odmiana języka angielskiego
 BE – kanton Berno w Szwajcarii (oznaczenie kodowe ISO 3166-2)
 nadmiar zasad (zwany także niedoborem zasad)
 BE – album zespołu Pain of Salvation

Zobacz też 
 Be

ca:Be
de:BE
el:BE
en:BE
es:Be
eo:Be
fr:BE
ko:BE
it:BE
nl:Be
ja:BE
no:BE
pt:Be
sq:BE
sr:Be
fi:Be
sv:BE
vi:BE